

Sigle 
EISA peut désigner :
 bus EISA (Extended Industry Standard Architecture), une évolution du bus ISA (de ) vers un bus de  ;
 European Imaging and Sound Association, une association de magazines européens consacrés au multimédia ;
 , une organisation fondée pour  «promouvoir des élections crédibles, la démocratie participative, la culture des droits de l'homme et le renforcement des institutions de gouvernance pour la consolidation de la démocratie en Afrique ».

Patronyme 

 Khalid Eisa (1989-), un joueur de football international émirati ;
 Nidal Eisa Abdullah, la dernière personne exécutée pour meurtre aux Émirats arabes unis.